Michael Köhl ist der Name folgender Personen:

* Michael Köhl (Forstwissenschaftler) (* 1957), deutscher Forstwissenschaftler
 Michael Köhl (Physiker) (* 1975), deutscher Physiker